Bei den World Games 2017 wurde vom 25. bis 29. Juli 2017 ein Wettbewerb im Inlinehockey durchgeführt.

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Resultate

Gruppe B

Resultate

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Inlinehockey
2017
Sportveranstaltung in Breslau